Apulie :
 région de l'Italie romaine (Apulia et Calabria), ancien nom de la région actuelle des Pouilles.
 comté d'Apulie, fondé en 1042 par les Normands de Sicile.
 Apulie (plaque tectonique), autre nom de la plaque adriatique.

Voir aussi